Максюта — фамилия.
 Максюта, Анатолий Аркадьевич (род. 1963) — первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины.
 Максюта, Артем Ермолаевич (?—1919) — деятель революционного движения, анархист.
 Максюта, Валерия Владимировна (род. 1987) — до 2007 года украинская гимнастка. С 2007 года выступает за Израиль.
 Максюта, Илья Михайлович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Максюта, Николай Кириллович (1947—2020) — глава администрации Волгоградской области в 1997—2010 годах.
 Максюта, Юрий Иванович (1918—1990) — контр-адмирал, первый командир Плавучего измерительного комплекса, один из создателей спутниковой навигационной системы.